tik – codice ISO 639-3 della lingua tikar
 TIK – codice IATA della Tinker Air Force Base, base aerea statunitense
 TIK – gruppo musicale ucraino

Pagine correlate 
 Tic
 Tick